Стаффорд () — многозначный термин:

Топоним 
 Стаффорд — город в Великобритании.

Фамилия 
Стаффорд () — фамилия.

 Известные носители
 Стаффорд, Анна (ок. 1483—1544) — младшая дочь Генри Стаффорда, 2-го герцога Бекингема, от его брака с Кэтрин Вудвилл.
 Стаффорд, Гарри (1869—1940) — английский футболист; выступал за английские клубы «Кру Александра» и «Ньютон Хит» («Манчестер Юнайтед»).
 Стэффорд, Гленн — американский композитор.
 Стэффорд, Джеймс Фрэнсис (род. 1932) — американский кардинал.
 Стаффорд, Джессика Джейн (более известна под фамилией Клемент; род. 1985) — британская модель, актриса и телеведущая.
 
 Стэффорд, Келли (род. 1978) — британская порноактриса.
 Стаффорд, Ли — британский парикмахер, стилист.
 Стаффорд, Натали (род. 1976) — австрало-британская баскетболистка.
 Стэффорд, Том — американский астроном, первооткрыватель астероидов.
 Стаффорд, Томас Пэттен (род. 1930) — американский астронавт, один из 24 человек, летавших к Луне.
 
 Стаффорд, Эдвард (1819—1901) — премьер-министр Новой Зеландии.
 Стаффорд, Эд (род. 1975) — британский исследователь.

Составные фамилии 
 Макги-Стаффорд, Имани (род. 1994) — американская баскетболистка.

Бароны 
Барон Стаффорд () — английский дворянский титул, известный с XIV века.

 Стаффорд, Эдмунд (1273—1308) — 1-й барон Стаффорд.